Cudahy pode referir-se a:

Localidades 

 Cudahy (Califórnia)
 Cudahy (Wisconsin)

Desambiguação